Павел Хлебников:
 Хлебников, Павел Николаевич (1912—1987) — полный кавалер ордена Славы.
 Хлебников, Павел Юрьевич (Пол Хлебников; 1963—2004) — американский журналист и писатель.